Asami ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuo Asami (* 1952), japanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Haruna Asami (* 1988), japanische Judoka
 Kuniichi Asami († 2012), japanischer Jockey
 Yuma Asami (* 1987), japanische Pornodarstellerin, Schauspielerin und Sängerin